Малые гидрографические суда проекта 16611 «Фарватер» — серия  российских судов специальной постройки для нужд гидрографической службы ВМФ РФ. Первоначально классифицировались как большие гидрографические катера, позже переклассифицированы в малые гидрографические суда.

Относятся к  кораблям 4-го ранга.

Район плавания судов проекта — водные районы, отнесенные Регистром к 1-му ограниченному району плавания.

Проект 
Проект разработан в Рыбинске в КБ завода № 341 (СКБ-341), с 2001 года КБ вошло в состав АО «Концерн средне- и малотоннажного кораблестроения». Проект корпуса разрабатывался на основе конструкции корпусов противопожарных катеров проекта 14613, и по своему исполнению аналогичен их корпусу.

Задачи 
В задачи судов проекта входят:
 съёмка рельефа дна в прибрежных районах морей;
 площадное обследование рельефа дна с шириной охвата 40 метров;
 промер с инструментальной оценкой;
 гидрографическое траление;
 гидрографические измерения;
 обслуживание средств навигационного оборудования и гидрографических партий.

Тактико-технические характеристики 
 Водоизмещение полное: 384,7 тонн
 Длина: 39,8 метра
 Ширина: 9,8 метра; 42,28 метра (расчетная с забортным устройством в рабочем положении)
 Осадка: 2,2 метра
 Скорость полного хода: 11,5 узла
 Дальность плавания: 1600 миль
 Автономность: 10 суток (по запасам провизии и пресной воды)
 Экипаж: 15 человек

ГЭУ 
ГЭУ состоит из двух дизель-редукторных агрегатов ДРА-525, мощностью по 400 л.с. с передачей мощности по валопроводам на два винта регулируемого шага и одно подруливающее носовое устройство. Также в линии валопроводов включены приводы малого хода ПМХ2, способные обеспечить малый ход для производства промерных работ. Для выработки электроэнергии служит один дизель-генератор мощностью 300 кВт. На ГС-599 в качестве составляющих ГЭУ использованы два дизеля Deutz BF8M 1015MC мощностью по 568 л.с.

Гидрографическое оборудование 
 Широкополосный эхотрал — применяется для измерения глубины по способу траления участков морского дна
 «Съемка» — многоканальный эхолот
 «Мускат-2» — малогабаритный гидроакустический комплекс площадной съемки рельефа дна в прибрежной зоне
 «Приз» — промерный эхолот
 «Крабик-БМ» — приемоиндикатор

История строительства 
Все суда серии строились в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел».

Представители проекта

См. также 
 Гидрографическая служба России

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ковтун В.А., Сорокин А.В., Юхнин Б.В. На страже безопасности мореплавания. Страницы истории гидрографической службы Балтийского флота. // Очерки из истории Балтийского флота. Книга 5. Калининград, Янтарный сказ, 2002. Стр.264-271.

Ссылки 
 Малые гидрографические суда проекта 16611, шифр «Фарватер»
 Проект 16611 на сайте «Водный транспорт»

Гидрографические суда России
Появились в 1993 году в России